Константин Игоревич Агладзе (род. 11 июля 1955) — советский, российский  и биофизик.

Биография

Образование 
1978 год — окончил Московский физико-технический институт.

Работа 

 Работал в Институте биологической физики АН СССР
 Работал в Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН.
 С 2000 года — работал в ведущих научно-исследовательских центрах США и Японии (Университет штата Флорида, ,  (Атланта), Университет Джорджа Вашингтона (Вашингтон), Киотский университет). 
 С 2008 года — профессор Киотского университета, возглавляет лабораторию в Institute for Integrated Cell-Material Sciences.
 Заведует лабораторией «Наноконструирование мембранно-белковых комплексов для контроля физиологии клетки» МФТИ,с 2014 по настоящее время - лаборатория возбудимых систем. С 2020 г. - также заведует лабораторией в МОНИКИ (Клинический центр им. Владимирского).  .

Научная степень 

В 1983 год — защитил кандидатскую диссертацию (физ-мат наук), в 2020 - докторскую (биологических наук).

Награды 

 Один из победителей первого конкурса мегагрантов Правительства РФ 2010 года. В 2016 г. награжден Почетным знаком Сибирского отделения РАН «Серебряная сигма» за вклад в науку. 2021 - Почетный профессор МФТИ.

Научная деятельность 
Основные направления научных  исследований — биофизика возбудимых сред (в т. ч. особенности поведения автоволнового ревербератора), тканевая инженерия сердца, теоретическое и экспериментальное обоснование низковольтной дефибрилляции.

Одним из первых использовал реакцию Белоусова — Жаботинского в качестве . Показал, что волновая среда может использоваться для обработки изображений и решения задач оптимизации.

Автор более 80 научных работ, опубликованных в том числе в Nature и Science.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт лаборатории К.И.Агладзе
 
 
 
 О лаборатории Агладзе в МФТИ
 Мини-лекция Агладзе о тканевой инженерии
 Автоволны
 Интервью К.И. Агладзе корреспондентам РБК

Выпускники факультета общей и прикладной физики Московского физико-технического института